Osoby noszące nazwisko Backes:
 David Backes (ur. 1984) – amerykański hokeista
 Ron Backes (ur. 1963) – amerykański lekkoatleta, kulomiot